

Sigle 
 Make Poverty History  – "fai che la povertà diventi storia", slogan di una campagna internazionale contro la povertà
 Master of Public Health  – master in salute pubblica, titolo accademico
 Metroid Prime Hunters  – sparatutto in prima persona
 Miles per hour  – miglia all'ora, unità di misura della velocità, usata in alcuni paesi anglosassoni.

Chimica 
 MPH  – metilfenidato, analogo dell'anfetamina

Codici 
 MPH  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Aklan di Caticlan (Filippine)
 MPH  – codice vettore ICAO di Martinair
 mph  – codice ISO 639-3 della lingua maung